Sigismund, född 15 februari 1368 i Nürnberg, död 9 december 1437 i Znaim, Mähren, av huset Luxemburg, var kurfurste av Brandenburg 1378–1388 och 1411–1415, kung av Ungern från 1387, romersk kung från 1411, kung av Böhmen från 1419, kung av Lombardiet från 1431 samt tysk-romersk kejsare från 1433 till sin död.

Biografi 
Sigismund var son till Karl IV och dennes fjärde hustru Elisabet av Pommern. År 1385 gifte han sig med Maria av Ungern och kröntes kort därefter till kung av Ungern. År 1393 deltog Sigismund i ett uppror för att beröva sin halvbror Wenzel IV makten i tysk-romerska riket. Maria avled 1395 och då blev Sigismund ensam härskare i Ungern. 

År 1396 gav sig Sigismund ut på ett korståg men besegrades av osmanerna i slaget vid Nikopolis den 25 september samma år. Senare grundade han Drakens orden med syfte att skydda kristna intressen, i synnerhet från osmanerna. Sigismund var en av initiativtagarna till konciliet i Konstanz (1414–1418), vilket bilade påveschismen. År 1433 kröntes Sigismund till tysk-romersk kejsare och härskade till sin död 1437.

Källor

Noter

Webbkällor

Externa länkar 

Tysk-romerska kejsare
Böhmens regenter
Ungerns regenter
Riddare av Strumpebandsorden
Huset Luxemburg
Födda 1368
Avlidna 1437
Män
Personer i Tyskland under 1300-talet
Personer i Tyskland under 1400-talet
Kurfurstar av Brandenburg
Personer från Nürnberg